

Geografia
Francia
Orban – comune del dipartimento del Tarn (Midi-Pirenei)

Fantascienza
Orban – pianeta di Stargate

Onomastica
Orbán – forma ungherese del nome proprio di persona italiano maschile Urbano

Persone
Orban, noto anche come Urban – ingegnere e fonditore ungherese
Alex Orban – schermidore statunitense
Alfred François Antoine Marie Orban de Xivry –  avvocato, politico e nobile belga
Árpád Orbán – calciatore ungherese
Christine Orban – scrittrice, drammaturga e critica letteraria francese
Edmond Guillaume Antoine Orban de Xivry – politico belga
Édouard Charles François Orban de Xivry (1824-1895) – politico belga
Édouard Orban de Xivry (1858-1901) – politico belga
Étienne Jules Antoine Marie Joseph Ignace Ghislain Charles Orban de Xivry – politico e nobile belga
Grégoire Louis François Orban de Xivry (1811-1891) – politico belga
Grégoire Antoine Emile Orban de Xivry (1827-1898) – politico e nobile belga
György Orbán – compositore ungherese d'origine rumena
Henri-Joseph Orban-Rossius – imprenditore e politico belga
Hubert Joseph Walthère Frère-Orban – politico belga
Jean-Pierre Orban – scrittore belga d'origine italiana
László Orbán – pugile ungherese
Leonard Orban – economista e politico rumeno
Lucas Orbán – calciatore argentino
Ludovic Orban – ingegnere e politico rumeno
Marcel Orban – musicista, compositore, critico musicale belga
Mónika Orbán – cestista ungherese
Olga Orban-Szabo – schermitrice rumena
Olivier Orban – editore e dirigente d'azienda francese
Rémy Orban – canottiere belga
Sándor Orbán – pugile ungherese
Viktor Orbán – politico ungherese
Willi Orban – calciatore tedesco naturalizzato ungherese